Barbari (AMC Area), een census town in het district Dibrugarh van de Indiase staat Assam
Gennadas barbari, een tienpotigen soort uit de familie van de Benthesicymidae 
Excerpta Latina Barbari, een Latijnse vertaling van een Griekse kroniek